Arsenalstraße steht für:

 Arsenalstraße (Schwerin) 
 Arsenalstraße (Wien)